Pakaasnovos, o Jaru, è un gruppo etnico del Brasile.
Jaru, è un municipio dello stato di Rondônia, in Brasile.